Šalom je hebrejské slovo označující mír. Užívá se rovněž jako pozdrav a také jako osobní jméno, jež se přepisuje v různých variantách (např. Shalom, Scholem, Scholom apod.).

Šalom také může označovat:
Shalom (hudební skupina) – bývalá česká kapela
Shalom (film)
Shalom (album) – album skupiny The Rabbis' Sons
SS Šalom – zaoceánská loď, kterou provozovala Zim Lines, Izrael v letech 1964–1967
Şalom – židovský týdeník vycházející v Istanbulu

Osoby 
Významní nositelé jména Šalom:

Rodné jméno 

Šolem Aš (1880–1957) – židovský spisovatel
Shalom Auslander (nar. 1970) – americký spisovatel
Shalom Carmy – americký rabín
Josef Šalom Eljašiv – izraelský rabín
Šalom Hanoch (nar. 1946) – izraelský rocker
Shalom Harlow (nar. 1973) – kanadská modelka a herečka
Šolom Schwadron (1912–1997) – izraelský rabín
Šolom Mordechai Schwadron (1835–1911) – ukrajinský rabín a posek, známý jako Maharšam
Šolom Schwartzbard (1886–1938) – besarabský básník,
Šalom Šachna (zemřel 1558) – rabín a talmudista

Šolom Alejchem (pseudonym, 1859–1916) – židovský jidiš spisovatel
Šalom Aš
Šalom Simchon
Šalom Zysman
Šalom Levin
Šalom Avraham Šaki

Příjmení 
Geršom Scholem (1897–1982) – izraelský filosof a historik
Silvan Šalom (nar. 1958) – izraelský politik
Stephen Rosskamm Shalom – americký profesor

Související články 
 Shalom